Diego Santillán o Diego de Santillán puede referirse a:
 Diego de Santillán, visitador de la Real Audiencia de México, gobernador de Yucatán durante el juicio de residencia de Francisco de Montejo en 1550.
 Diego de Santillán y Pineda, gobernador de Yucatán de 1571 a 1573.
 Diego Abad de Santillán (1897 - 1983), militante anarquista, escritor y editor español.
 Iván Diego Santillán Atoche, jugador de fútbol peruano.
 Diego Santillán (1925 - 1992),  director de cine hispanoargentino.